Дивизия А 2016/2017 — 26-й чемпионат 2-ой молдавской футбольной лиги, который начался в августе 2016 года, и закончился в мае 2017 года. Чемпионами стал дубль «Шерифа».

Участники 
В сезона 2016/17 годов принимает участие 15 команд. Новыми участниками чемпионата стали клубы «Сынджерей» и «Спарта».

Турнирная таблица 

Источник

Результаты матчей 

Источник

Лучшие бомбардиры 

Источник

См. также 
 Чемпионат Молдавии по футболу 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 FMF

Футбол в Молдавии
Спорт в Молдавии в 2016 году
Спорт в Молдавии в 2017 году